Мартыновское муниципальное образование — упразднённое сельское поселение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. 

Административный центр — посёлок Верхнемартыново.

История  
Мартыновское муниципальное образование создано в декабре 2004 года. В ноябре 2022 года упразднено путём присоединения к Казачинскому муниципальному образованию (к январю 2023 года).

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 142 человека, в том числе 74 мужчины и 68 женщин.

Населённые пункты 
В сельское поселение входили 3 населённые пункта:

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Упразднённые муниципальные образования Казачинско-Ленского района